Iron Fist signifie en anglais « Poing de fer ». Cependant il est souvent traduit par « Poing d'acier » pour des raisons de consonance. Au contraire, l'expression  désignant une direction autoritaire voire dictatoriale, a pour équivalent français « tenir d'une main de fer ».

Les usages de cette expression sont :

Cinéma et télévision 

 Iron Fist (Cheolgwon) est un film sud-coréen réalisé par Jang Il-ho en 1973.
 Iron Fist (Under the Gun) est un film australien réalisé par Matthew George en 1995.
 Iron Fist est un film américain réalisé par Steve Carr en 2008.
 The Man With Iron Fists, le titre original de L'homme aux poings de fer un film américain de RZA (membre du Wu-Tang Clan) en 2012.
 Iron Fist (Marvel's Iron Fist ou simplement Iron Fist), est une série télévisée américaine sur le personnage de Marvel évoqué plus bas, créée par Scott Buck en 2017.

Jeux vidéo 
Iron Fist fait référence à la série de jeux vidéo Tekken. En effet, non seulement "Tekken" signifie "poing de fer" en japonais, mais dans le jeu, The King of Iron Fist Tournament (Le Tournoi du Roi aux Poings de Fer en français) est le nom des différents tournois d'arts martiaux organisés par la Mishima Zaibatsu, entreprise militaire, éducative et biotechnologique fondée par Jinpachi Mishima.

Mode 

Iron Fist est une marque de vêtements américaine fortement implantée aux Etats-Unis, possédant plusieurs boutiques dans différents États.

Musique 

 Iron Fist Records est le nom du label rap de Proof.
 Iron Fist est un album de Motörhead.
 Iron Fist est un groupe de rock.

Fictions 

Dans les cas suivants, l'expression est traduite par « Poing d'Acier »
 Iron Fist est un personnage de Marvel, spécialisé en arts martiaux et doué d'aptitudes physiques surhumaines.
 Dans Star Wars, Le Poing d'acier est un roman, le nom provient du Super destroyer stellaire du principal protagoniste, le seigneur de guerre Zsinj.

On trouve aussi l'expression « Poing d'acier » en français dans le nom d'album L'Homme au poing d'acier de la bande dessinée Blueberry.